Jufujaf es un nombre egipcio que llevaron varios dignatarios de la cuarta y quinta dinastías:
Jufujaf, hijo y chaty de Jufu.
Jufujaf II, dignatario de la quinta dinastía. 
Jufujaf III, hijo de Jufujaf II.